Rue Pleyel à Paris
 Rue Pleyel à Saint-Denis